Pardon (bedevaart), een bedevaart waarbij vergiffenis wordt afgesmeekt, vooral in Bretagne
 Amnestie, kwijtschelding van rechtsvervolging of straf
 zie ook: Generaal pardon, een collectieve amnestieverlening

Zie ook 
 Genade (doorverwijspagina)